Ћурчић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Бранко Ћурчић (1934), српски режисер
 Бранко Ћурчић (писац) (1980), српски писац
 Љупко Ћурчић (1941), југословенски и српски архитекта
 Радисав Ћурчић (1965), бивши југословенски и српски кошаркаш
 Радмило Ћурчић (1930—1993), југословенски и српски филмски и позоришни глумац
 Радован Ћурчић (1972), бивши српски фудбалер
 Саша Ћурчић (1972), бивши српски фудбалер
 Слободан Ћурчић (писац) (1951), српски писац научне фантастике
 Стеван Ћурчић (1850—1932), српски политичар и новинар

Референце 

Српска презимена